Интернациона́льная у́лица — улица в Правобережном и Советском округах Липецка. Проходит от Сапёрной улицы до улицы Гагарина (между улицам Плеханова и Ленина). Пересекает улицы Зегеля, Желябова и Пролетарскую.

Интернациональная улица находится в историческом центре Липецка. Сформировалась в процессе коренной перестройки Липецка в 1-й половине XIX века при реализации генерального плана города, утверждённого в 1805 году. Первоначально называлась Гости́ной (по расположенным здесь гостиным дворам), затем (с 1925 года) Ста́линской (в честь И. В. Сталина). Нынешнее имя получила 8 декабря 1961 года после решения XXII съезда КПСС о переименовании всех объектов, носивших имя Сталина.

Адреса 
* № 8 — усадебный дом постройки конца XIX века, который имеет статус . Сейчас в нём офис банка «Зенит».
 № 5 — бывшие корпуса Липецкого политехнического института (ныне — Технический университет). Сейчас — Липецкий эколого-гуманитарный институт и другие организации.
 № 3 — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации .
 № 12б — Финансово-экономический институт.
 № 35 — УВД Липецкой области.
 № 53а — детская школа искусств.

Большую часть застройки улицы составляют старые двухэтажные дома. Существуют планы их сноса и постройки в этом районе высотных зданий.

Транспорт 
 к домам начала улицы — авт. 2, 12, 22, 300, 302, 306, 315, 322, 325, 345,352, , 359, ост.: «Пл. Плеханова»;авт. 2, 12, 315, 345, 352, ост.: «Соборная пл.» («Пл. Ленина»).
 к домам середины и конца улицы — авт. 2, 12, 300, 302, 315, 345, 352, ост.: «Пролетарская ул.»;
 к домам конца улицы — авт. 2, 12, 315, 345, 352, ост.: «Санаторий „Восход“»; авт. 2, 11, 12, 24, 300, 302, 311, 315, 324, , 345, 346, 347, 352, ост.: «Ул. Шкатова»; авт. 11, 24,24а, 311, 324, 345, 346, 347, ост.: «Ул. Гагарина».

Улицы Липецка